Groenlands handbalteam junioren (mannen)
 Groenlands handbalteam junioren (vrouwen)